Италия на летних Олимпийских играх 1960 была представлена 280 спортсменами в 19 видах спорта.

Летние Олимпийские игры 1960 года прошли в итальянской столице Риме. Италия впервые стала хозяйкой летних Олимпийских игр. Завоевав 36 медалей, итальянская сборная повторила свой лучший результат, который был достигнут на играх 1932 года.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Конный спорт 

Троеборье

Ссылки 
 Сборная Италии на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960